bn

Classifica finale

Playoffs

Verdetti 
 Campione del Regno Unito:   (1º titolo)

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010